Я́сла — відгороджене в хліві місце, куди закладають корм для худоби, годівниця. Слово ясла (, раніша форма *jědsla/*jědsli — від праіндоєвропейського кореня *ēd-), за походженням споріднене з «їсти», словотвірна модель із суфіксом -ла аналогічна словам «весла», «гусла», «перевесла», «прясла».
 Ясла — заклад, в якому здійснюється догляд і виховання дітей до трьох років.
 Ясла — розсіяне скупчення у сузір'ї Рака

Див. також 
 Ясельничий
 Ясла Христові
 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Примітки

Посилання